Поллачек - фамилия:

 Поллачек, Владимир Александрович (род. 1952) — советский и российский баскетбольный тренер.
 Поллачек, Клара (1875—1951) — австрийская писательница.
 Поллачек, Хильда (1893—1973) — австрийская математик.

См. также 
 Тождество Поллачека — Спитцера